Шильдбах () — немецкая фамилия.

 Шильдбах, Герд (; 1918—2010) — немецкий предприниматель.
 Шильдбах, Карл (; 1730—1817) — немецкий экономист.
 Шильдбах, Карл-Герман (1824—1888) — немецкий врач.